Inauguracyjne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się w fińskiej Ruce na skoczni Rukatunturi. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał Maciej Kot, przed Dawidem Kubackim oraz Manuelem Fettnerem, natomiast w rozegranym dzień później po nich konkursie indywidualnym zwyciężył Domen Prevc, przed Severinem Freundem i zdobywcą Kryształowej Kuli za zwycięstwo w Pucharze Świata w poprzednim sezonie, brat Domena, Peter. Ostatniego dnia zawodów (26 listopada) rozegrano kwalifikacje przed konkursem indywidualnym, w których triumfował Daniel-André Tande, przed Kubackim i rodakiem zwycięzcy Andreasem Stjernenem. W drugim konkursie indywidualnym wygrał Severin Freund, stając się po zawodach liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Punkty zdobyło czterech Polaków, a najwyżej sklasyfikowanym z nich ponownie został Maciej Kot, plasując się na ósmym miejscu.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Ruce był Jani Hyvärinen oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Sandro Pertile, a jego asystentem – Thomas Klauser. Kontrolą sprzętu przed skokiem zajmował się natomiast Morten Solem, zaś po skoku, sprzęt sprawdzał Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Ruce

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Ruka
Puchar Świata w skokach narciarskich w Ruce
2016 w Finlandii